Lircay puede referirse:

Geografía

En Chile
 al río Lircay, afluente del río Maule (Chile);

En Perú
 a  río Lircay, afluente del río Urubamba (Perú);
 al distrito de Lircay de la provincia de Angaraes en el departamento de Huancavelica (Perú);
 a la ciudad de Lircay, capital de la provincia de Angaraes en el departamento de Huancavelica, Perú;

Historia
 al Tratado de Lircay (3 de mayo de 1814), momento de la historia chilena;
 a la Batalla de Lircay (17 de abril de 1830), momento de la historia chilena.